Лёви () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лёви, Альберт (1816—1908) — раввин и востоковед.
 Лёви, Леопольд (старший) (1840—1907) — австрийский шахматист еврейского происхождения.
 Лёви, Леопольд (младший) (1871—1940) — австрийский шахматист, мастер, участник ряда крупных соревнований.
 Лёви, Отто (1873—1961) — австрийско-немецкий и американский фармаколог, лауреат Нобелевской премии.
 Лёви, Эммануэль (1857—1938) — классический археолог и теоретик.
 См. также 
 Леви